Persborg kan syfta på:

 Persborg, Malmö – ett delområde i Malmö
 Persborg station – en järnvägsstation i Malmö
 Persborg, Knivsta kommun – en by i Knivsta kommun
 Persborg, Uppsala kommun – en småort i Uppsala kommun
 Persborg, Ronneby – en stadsdel i Ronneby